Ekstraliga polska – rozgrywki wyłaniające Mistrza Polski w rugby 15
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 mężczyzn
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 kobiet